Le Manaurie est un ruisseau du sud-ouest de la France, affluent de la Vézère ;
 Manaurie est une commune française du département de la Dordogne.